Red Snapper steht für:
 mehrere Fischarten mit roter Färbung, siehe Roter Schnapper
 Red Snapper (Band), eine britische Band
 Red Snapper (Cocktail)